

Događaji

Rođenja

Smrti 
 Miltijad, papa

Izvori

Vanjske poveznice